Кры́мский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Крымский переулок — переулок в Астрахани
 Крымский переулок — переулок во Владикавказе
 Крымский переулок — переулок в Грозном
 Крымский переулок — переулок в Екатеринбурге
 Крымский переулок — переулок в Ижевске
 Крымский переулок — переулок в Калининграде
 Крымский переулок — переулок в Камышине Волгоградской области
 Крымский переулок — переулок в Кемерове
 Крымский переулок — переулок в Климовске Московской области
 Крымский переулок — переулок в Копейске Челябинской области
 Крымский переулок — переулок в Краснодаре
 Крымский переулок — переулок в Липецке
 Крымский переулок — переулок в Невинномысске Ставропольского края
 Крымский переулок — переулок в Новошахтинске Ростовской области
 В Омске:
 1-й Крымский переулок
 2-й Крымский переулок
 3-й Крымский переулок
 4-й Крымский переулок
 5-й Крымский переулок
 6-й Крымский переулок
 7-й Крымский переулок
 В Оренбурге:
 Крымский переулок
 1-й Крымский переулок
 2-й Крымский переулок
 Крымский переулок — переулок в Орле
 Крымский переулок — переулок в Орске Оренбургской области
 Крымский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Крымский переулок — переулок в Самаре
 Крымский переулок — переулок в Стерлитамаке республики Башкортостан
 Крымский переулок — переулок в Таганроге Ростовской области
 Крымский переулок — бывший переулок в Москве

Украина 

 Крымский переулок — переулок в Бердянске Запорожской области
 Крымский переулок — переулок в Боярке Киевской области
 Крымский переулок — переулок в Джанкое автономной республики Крым
 Крымский переулок — переулок в Керчи автономной республики Крым
 Крымский переулок — переулок в Кировограде
 Крымский переулок — переулок в Луганске
 Крымский переулок — переулок в Никополе Днепропетровской области
 Крымский переулок — переулок в Одессе
 Крымский переулок — переулок в Пологах Запорожской области
 Крымский переулок — переулок в посёлке городского типа Розовка Розовского района Запорожской области
 Крымский переулок — переулок в селе Семенном Нижнегорского района автономной республики Крым
 Крымский переулок — переулок в Симферополе
 Крымский переулок — переулок в Смеле Черкасской области
 Крымский переулок — переулок в Херсоне

См. также 

 Крымская улица
 Крымская набережная
 Крымский проезд
 Крымский тупик
 Крымская площадь